Tjerkasy (ukrainska) och Tjerkassy (ryska) kan ha flera betydelser:

 Tjerkasy – en stad i centrala Ukraina
 Tjerkasy oblast – ett oblast (provins) i Ukraina
 Tjerkassy, Basjkirien – en by (selo) i Basjkirien i Ryssland